Фёдор Савельев:
 Савельев, Фёдор Митрофанович (1889—1923) — советский милиционер.
 Савельев, Фёдор Петрович (1918—1970) — Герой Советского Союза.